Ралли Дакар 2011 — 32-е соревнование трансконтинентального марафона Ралли Дакар. Третий раз подряд оно проходило в январе по Южной Америке. Снова 1 числа участники стартовали у Обелиска Буэнос-Айреса, и после 13 этапов в Аргентине и Чили финишировали 16 января в той же аргентинской столице.

На старт вышли 407 транспортных средств: 170 мотоциклов, 30 квадроциклов, 140 легковых автомобилей и 67 грузовиков. Главным изменением в правилах стало ограничение объёма мотоциклетного двигателя до 450 кубических сантиметров, что, по мнению организаторов, должно увеличить конкуренцию. Самый протяжённый этап, 7-й, был сокращён организаторами более чем в 2 раза из-за усталости участников. Во время дня отдыха бивуак в Арике посетил президент Чили Себастьян Пиньера Эченике.

Ход соревнований 

В мотоциклетном зачёте за победу в 6-й раз подряд боролись Марк Кома и Сириль Депре. Их преимущество друг на другом на большинстве этапов составляло менее 3-х минут, и большое влияние на положение в общем зачёте оказали пенализация и проблема с навигацией у француза. Организаторы перенесли на более раннее время старт 4-го этапа, о чём не узнали некоторые участники. Депре вышел к старту вовремя, но вспомнил, что забыл в бивуаке тёплые перчатки (в тот день гонщики пересекали Анды). Вернувшись за ними, француз опоздал на несколько минут к старту, за что по регламенту был оштрафован на 10 минут. На протяжении следующих дней отставание Депре от Комы колебалось в районе этих 10 минут. На достаточно коротком 10-м этапе Депре опередил стартовавших перед ним гонщиков, но заблудился, и по итогам дня проиграл Коме ещё 10 минут. В итоге испанец первенствовал на ралли-марафоне и сравнялся по числу побед с Депре (по 3). До последнего этапа 3-е место занимал чилиец Франсиско «Чалеко» Лопес, выигравший этап после дня отдыха, посвятив победу приезжавшему к нему накануне президенту. На последнем этапе из-за технических проблем он проиграл больше часа и уступил место на подиуме Элдеру Родригишу.

В самом малочисленном зачёте, квадроциклетном, разрывы на каждом из этапов велики как ни в одном другом из основных, победу разыгрывали аргентинцы. Действующий победитель Маркос Патронелли упал на одном из первых этапов и получил травму колена. Он больше не мог ехать гонку стоя, и продолжил участие в надежде помочь своему старшему брату Алехандро. Тот долгое время остро конкурировал с Томасом Маффей, но на 8-м этапе Маффей проиграл несколько часов. В итоге Патронелли выиграл час у ещё одного аргентинца, Себастиана Альперна. 3-м стал поляк Лукаш Ласкавец, поднявшийся на подиум благодаря победе на последнем этапе.

Среди автомобилей снова вне конкуренции заводская команда «Volkswagen», чьё руководство перед Дакаром заявило, что в случае очередной победы она прекратит участие в гонке из-за недостатка мотивации. Как и год назад, победу разыгрывали Карлос Сайнс, лидировавший после первой половины ралли-рейда, и Нассер аль-Аттия. Долгое время в одном темпе с ними ехал Стефан Петерансель, но в середине гонки его BMW множество раз прокалывал покрышки, в результате чего после 7-го этапа француз отставал от лидера на 21 минуту. На 8-м этапе Петерансель из-за перегрева двигателя потерял ещё час, но в тот день всеобщее внимание привлекла борьба Сайнса и аль-Аттии. Долгое время они ехали вместе, но в концовке испанец дважды застревал в барханах, в то время как выросший среди песков катарец всегда чувствовал себя в них уверенно. Он захватил лидерство в общем зачёте, опережая Сайнса на 5 минут. Сразу после финиша взбешённый испанец кинулся осматривать машину аль-Аттии; вопросы журналистов о том, чем он недоволен, Сайнс проигнорировал. Подобная нервозная обстановка наблюдалась в команде и в концовке прошлого Дакара, когда испанец опережал катарца всего на пару минут. В начале 10-го этапа внедорожник Сайнс «сел» на заросший гребень дюны, из-за чего на финише этапа испанец уступил аль-Аттие более 9 минут, при том что последний в концовке этапа успел ещё и заблудиться. На следующем этапе Сайнс пробил подвеску и проиграл 75 минут, несмотря на помощь партнёра по команде Марка Миллера, отдавшего ему некоторые детали своего авто. «Эль Матадор» откатился на 3-е место общего зачёта, его опередил ещё один гонщик «Volkswagen» и победитель «Дакара» Жиниэль де Вильерс. В этом порядке гонщики добрались до Буэнос-Айреса, и аль-Аттия одержал свою первую победу на «Дакаре». В группе T2 (серийные автомобили) первенствовал японец Юн Мицухаси на «Toyota Land Cruiser», в Открытом классе — немец Маттиас Кале на багги «SMG», оснащённой мотором BMW.

Владимир Чагин в прошлом году сравнялся с Карелом Лопрайсом по победам в зачёте грузовиков, в этот раз россиянин приехал за рекордной 7-й победой. Конкуренцию ему составили племянник Лопрайса Алеш и напарник по заводской команде «КАМАЗ-мастер» Фирдаус Кабиров. На 4-м этапе Чагин отметил своё 41-летие очередной победой, оторвавшись в общем зачёте на 8 минут от ближайшего преследователя. Однако следующие 3 этапа, частично из-за проколов колёс, прошли для него неудачно, и «Царь» переместился в общем зачёте на 3-е место с почти получасовым отставанием. На 8-м этапе ему удалось отыграть всё и возглавить общий зачёт, на 3 минуты опережая Кабирова. Через день на «Татре» Лопрайса вышел из строя турбонаддув, из-за чего он не мог забраться на вершины дюн, где располагались контрольные пункты. После финиша с 3-часовым отставанием Лопрайс был дисквалифицирован. В итоговой классификации Чагин опередил Кабирова на полчаса, 3-е и 4-е места также заняли пилоты «КАМАЗ-мастера» — Эдуард Николаев и Ильгизар Мардеев.

Маршрут 

 † Мотоциклы и квадроциклы
 ‡ Внедорожники
 § Грузовики

Результаты

Мотоциклы

Квадроциклы

Внедорожники

Грузовики

Итоговое положение

Мотоциклы

Квадроциклы

Автомобили

Грузовики

Интересные факты 
 Алексей Наумов стал первым в истории россиянином, финишировавшим в самом многочисленном классе «Дакара», мотоциклетном. Он последним добрался до финиша 11-го этапа после серьёзной поломки, но в итоге доехал до Буэнос-Айреса на 75-м месте.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Статистика соревнования на championat.com
 

Ралли «Дакар» по годам
2011 год в автоспорте
Спорт в Аргентине в 2011 году
Спорт в Чили в 2011 году
Январь 2011 года
Автоспорт в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Чили